Писана — річка в Львівській області, права притока Яблуньки, Україна
 Писана — присілок, Яшкинський округ, Кемеровська область, Росія